Il doppio dell'Eurocard Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 3–6, 6–4, 6–3 contro Sébastien Lareau e Alex O'Brien.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Byron Black /  Grant Connell (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (secondo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (secondo turno) 
 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (secondo turno) 
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale) 
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Eurocard Open 1996
ATP Tour 1996